Febre d'Or, període de la història de Catalunya a finals del s. XIX caracteritzada per una bonança econòmica
 La febre d'or, novel·la costumista de Narcís Oller ambientada en el període de la història de Catalunya
 Quimera de l'or o febre de l'or, període de migració de treballadors cap a àrees més rústiques en les que s'havia descobert or
 Febre de l'or de Califòrnia, immigració massiva a San Francisco (Califòrnia) lligada a la recerca d'aquest metall iniciada a la dècada de 1840
 Febre de l'or de Klondike immigració massiva lligada amb el desig de trobar or al territori canadenc del Yukon a la fi del segle XIX